Blackmoor – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset, w Bath and North East Somerset
 Blackmoor – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Wigan
 Blackmoor – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Blackmoor – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset, w North Somerset
 Blackmoor – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset, w Taunton Deane